Slovo Laban má více významů:

Biblická postava:
 Lában

Příjmení osob:
 Rudolf von Laban - choreograf